Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 205.
 Interstate 205 en Californie,
 Interstate 205, dans les États d’Oregon et de Washington.

Voir aussi